Campionato sudamericano di pallavolo femminile
Campionato sudamericano di pallavolo maschile